Josef Menz ist der Name folgender Personen:

* Josef Menz (Riedlingen), deutscher Politiker, MdL Württemberg 
 Josef Menz-Popp (1883–1975), Südtiroler Politiker (SVP)